Когнитивные совершенства - качества субъекта, которые помогают добиваться когнитивных достижений.

В современной эпистемологии добродетелей, к эпистемическим совершенствам (добродетелям) относят:

 Интеллектуальные способности (врожденные таланты): скорость мыслительных процессов, фотографическая память, внимательность, обучаемость и т.д.   См: нарушения свойств внимания у детей (СДВГ)
 Интеллектуальные навыки (приобретенные умения): умение ясно выражаться, умение распознавать аргументацию в тексте, умение распознавать софизмы и интеллектуальные уловки, умение поиска информации в Интернете, владение навыками написания научной работы (для студентов, ученых), умение писать тексты публичных выступлений (для спичрайтеров), умение распознавать качества других людей (для эйчаров), и т.д.
 Превосходные качества интеллектуального характера - стабильные интеллектуальные привычки, интеллектуальные диспозиции: желание искать основания для своих убеждений, не выдавать желаемое за действительное, открытость ума, интеллектуальное мужество, интеллектуальная автономия и т.д.

Психологические понятия
Понятия эпистемологии